Госпиталь:

 Госпиталь — медицинское учреждение вооружённых сил многих государств.
 Госпиталь — кирпичное здание, находится в крепости города Даугавпилс, Латвия.

Станции метро

См. также